Diana, ha sido el nombre recibido por al menos 5 buques de la Armada Española en distintos momentos de su historia:

: Fue una fragata de vela construida en Mahón, perteneciente a la serie denominada de las mahonesas -una serie de fragatas construidas todas ellas en Mahón según los mismos planos-; su nombre religioso o advocación era Santa Ana. Fue desguazada en Cartagena en 1833
: Fue una corbeta de vela construida en Gran Bretaña, perteneciente a la Armada Española desde 1801, hasta su baja en 1832
: Fue una corbeta de Hélice de la clase Narváez, botada en el arsenal de la Carraca en Cádiz en 1867, que fue dada de baja en 1897.
: Fue una corbeta de la clase descubierta de 1955, que fue desguazada en 1973, tras haber varado cerca de Rota en 1971.
: Fue una corbeta de la clase descubierta de 1978, que en el año 2000 pasó a prestar servicio como buque de mando de la flotilla de MCM (Medidas Contra Minas). Fue dada de baja el 28 de mayo de 2015 y en septiembre de 2016 se publicó en el BOE la salida a subasta del buque para desguace.

Nombres de buques de la Armada de España